Wako (stad), stad in Japan
 Wako (piraten), Japanse zeerovers voor de kust van China in de 13e t/m 16e eeuw